Ypenhof, een voormalige buitenplaats aan de 's-Gravenweg in Rotterdam-Kralingen.
 Iepenhof (Hoofddorp), een begraafplaats in Hoofddorp sinds 1857.
 Iepenhof (Delft), een begraafplaats in Delft sinds 1969.
 Iepenhof, een straat in de jaren 70-wijk Berkenoord II in Vaassen.